Асотин има више значења:
 Округ Асотин (Вашингтон)
 Асотин (Вашингтон)